Karolína e Kristýna Plíšková erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato.

Danka Kovinić e Stephanie Vogt hanno sconfitto in finale Lara Arruabarrena e Lucie Hradecká con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-3].

Teste di serie 

  Lara Arruabarrena /  Lucie Hradecká (finale)
  Alicja Rosolska /  Laura Siegemund (quarti di finale)

  Andreja Klepač /  Aleksandra Krunić (quarti di finale)
  Janette Husárová /  Kateřina Siniaková (primo turno, ritirate)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gastein Ladies 2015
WTA Tour 2015